33-й Каннский кинофестиваль 1980 года, проходивший с 9 по 23 мая в Каннах, Франция.

Жюри 
Кирк Дуглас, актёр () — председатель
Кен Адам, художник-постановщие ()
Роберт Бенаюн, писатель ()
Велько Булайич, актёр ()
Лесли Карон, актриса ()
Чарльз Чамплин, кинокритик и писатель ()
Андре Дельво, кинорежиссёр ()
Джан Луиджи Ронди, кинорежиссёр и критик ()
Майкл Спенсер, продюсер ()
Альбина дю Буарувре, журналист ()

Фильмы в конкурсной программе

Особый взгляд 
 Дело кролика
 Чонтвари
 Кандидат
 Женщина-ребёнок
 Проклятые, я вас люблю
 Легенда о Таре
 Егерь
 Дороги в ночи
 Portrait of a '60% Perfect Man': Billy Wilder 
 Sitting Ducks
 Der Willi-Busch-Report
 Дом Кристофера
 Days of Dreams

Фильмы вне конкурсной программы 
 Битое стекло
 Город женщин
 Молния над водой
 Нэчжа покоряет морского дракона
 Я фотогеничен
 Сталкер
 Телепат
 Public Telephone
 SuperTotò
 Le risque de vivre

Короткометражные фильмы 
Приморская женщина
Танец неба
Исполнитель
Куб
Рельсы
Arrêt momentané
The Beloved
Grandomaniya
Magyar kepek
La Petite enfance du cinéma
Scheherazade
Z górki

Награды 
 Золотая пальмовая ветвь:
 Весь этот джаз, режиссёр Боб Фосси
 Тень воина, режиссёр Акира Куросава
 Гран-при: Мой американский дядюшка, режиссёр Ален Рене
 Приз жюри: Константа, режиссёр Кшиштоф Занусси
 Приз за лучшую мужскую роль: Мишель Пикколи — Прыжок в пустоту
 Приз за лучшую женскую роль: Анук Эме — Прыжок в пустоту
 Лучший актер второго плана: Джек Томпсон — Объездчик Морант
 Лучшая актриса второго плана:
 Милена Дравич — Специальное лечение
 Карла Гравина — Терраса
 Приз за лучший сценарий: Терраса
 Технический гран-при: Le Risque de vivre
 Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм: Приморская женщина
 Приз жюри за короткометражный фильм:
 Исполнитель
 Куб
 Золотая камера: История Адриена
 Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ): Мой американский дядюшка
 Приз ФИПРЕССИ — особый взгляд: Гайдзин – дороги свободы
 Приз экуменического (христианского) жюри:
 Сталкер
 Константа

Ссылки 
33-й Канский кинофестиваль 
Каннский кинофестиваль 1980 года в Базе IMDB 
Каннский кинофестиваль 1980 года

Каннский кинофестиваль
Май 1980 года
1980 год во Франции
Кинофестивали 1980 года